Sigambrer steht für:

 Sugambrer, einen westgermanischen Stamm
 einen Künstlernamen von Federico Winkler